Cofrádika es el tercer álbum del grupo argentino de rock La Cofradía de la Flor Solar, editado en 1998 por DBN.

Este trabajo apareció solo un año después del disco del retorno de la banda: El café de los ciegos, presentando la misma formación, más el tecladista Alejandro Moyano.
En 2005 fue reeditado con un arte de tapa distinto, ambos creados por el artista Rocambole Cohen.

Lista de temas 
Perke
Zapping
Futuro
Monalisa
Gaucho's Group
La prisión
La morada
No quiero que...
La ciudad crecerá

Músicos 
Morci Requena / voz, guitarra
Gustavo Meli / batería
Sebastián Rivas / guitarra
Ariel Farías / bajo
Alejandro Moyano / teclados

Referencias 

Álbumes de La Cofradía de la Flor Solar
Álbumes de 1998
Álbumes en español
Álbumes de rock en español